Schmachtenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Groth-Schmachtenberger (1906–1992), deutsche Fotografin
 Michael Schmachtenberger († 1640), deutscher Stiftspropst

Siehe auch:

 Schmachtenberg